«Си́гла» — портал межбиблиотечной информации с возможностью поиска по электронным каталогам крупнейших библиотек России и зарубежных стран, поддерживающих протокол Z39.50. Является совместным информационным проектом Научной библиотеки МГУ и компании «Библиотечная компьютерная сеть».

Некоторые библиотеки-участницы проекта позволяют с помощью портала «Сигла» удалённо заказать нужную литературу.

Также портал предоставляет возможность поиска в интернете при помощи «Яндекс» и «Google», если документ не будет найден в предложенных каталогах библиотек.

Прочие возможности поисковой системы портала:
 загрузка записей в ПО «Библиотека 5.2»;
 получение запись в форматах MARC21 и RUSMARC.

См. также 
 СКБР - Сводный каталог библиотек России (http://www.skbr2.nilc.ru/)

Ссылки 
 Сайт проекта, 1999-2004
 О проекте / sigla.ru
 Хохлов А.Ю., Сигла: портал доступа к библиографической информации, Всероссийская Научная Конференция "Электронные библиотеки: Перспективные Методы и Технологии, Электронные коллекции", 2004
 Онлайновые сервисы современных библиотек / Сборник научных статей XIX Объединенной конференции «Интернет и современное общество» IMS-2016
 Электронные каталоги российских библиотек / Вадим Степанов

Московский государственный университет
Поисковые системы